Ко́смос-262 («ДС-У2-ГФ» № 1) — первый из серии советский научно-исследовательский спутник серии  космических аппаратов «Космос» типа «ДС-У2-ГФ», запущенный для исследования коротковолнового излучения Солнца, звёзд, туманностей и верхних слоёв атмосферы Земли в рентгеновской и ультрафиолетовой областях спектра.

История создания 

В декабре 1959 года создается Межведомственный научно-технический совет по космическим исследованиям при Академии Наук СССР во главе с академиком М. В. Келдышем, на который возлагается разработка тематических планов по созданию космических аппаратов, выдача основных тематических заданий, научно-техническая координация работ по исследованию и освоению верхних слоев атмосферы и космического пространства, подготовка вопросов организации международного сотрудничества в космических исследованиях.

Членом Президиума Межведомственного научно-технического совета по космическим исследованиям утверждается М. К. Янгель. В области прикладных задач проведения подобных работ было поручено НИИ-4 Министерства обороны СССР.

В 1962 году в программу второй очереди пусков ракеты-носителя «63С1», были включены космические аппараты «ДС-А1», «ДС-П1», «ДС-МТ» и «ДС-МГ».

После проведения поисковых проектных работ по разработки новой модификации исследовательских спутников стало очевидно, что в связи с многообразием исследовательских задач и различиями между требованиями к новой серии, разработать аппарат одного типа было практически невозможно.

Малые космические спутниковые платформы стали инструментальной базой для организации международного сотрудничества в области исследования космического пространства по программе «Интеркосмос».

Особенности конструкции 

Научный аппаратный комплекс космического аппарата «Космос-262» включал в себя:
 «ФПК-3» — фильтровый прибор коротковолнового спектра;
 «РСР-06» — рентгеновский спектрометр;
 «ЗФК-06» — звёздный фотометр коротковолновой области;
 «РИГ-113» — аппаратура регистрации потока излучений;
 «ИЭ-2» — аппаратура оценки коэффициентов отражения зеркал;
 «СГК-58» — магнитометр;
 датчики углов наведения научной аппаратуры на Солнце.

Также данный космический аппарат был оснащен газореактивной системой закрутки.

Программа полёта КА «Космос-261»

Запуск 
Космический аппарат «Космос-262» был запущен 26 декабря 1968 года ракета-носителем «Космос 11К63» со стартовой площадки № 86/4 космодрома Капустин Яр.

Цель полёта 
Спутниковая платформа космических аппаратов типа «ДС-У2-ГФ» была предназначена для проведения следующих научных экспериментов:
 исследование коротковолновой радиации Солнца и верхних слоёв атмосферы в нескольких спектральных участках в области 1 — 1500 нм;
 исследование спектра излучений Солнца в области 30 — 300 нм;
 исследование коротковолновой радиации звёзд в нескольких спектральных участках в области 40 — 1500 нм;
 регистрация потока излучения искусственных поясов радиации, контроль радиоактивной зараженности верхних слоёв атмосферы, а также уровня радиоактивности внешней поверхности корпуса космического аппарата;
 исследование влияния различных факторов космической среды (метеориты, космическая пыль, потоки заряженных частиц) на коэффициент зеркального и диффузного отражений зеркал астрономических приборов.

Заказчиком и постановщиком данного научного эксперимента были следующие научные организации:
 Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова (ныне — ГОИ).;
 Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР (ныне — КрАО).

См. также 
 Космос (космический аппарат)
 Днепропетровский спутник
 ДС-У2-ГФ

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Советские искусственные спутники Земли
Космические аппараты серии «Космос»
Государственный оптический институт